Борсук — многозначный термин:

Фамилия 
 Борсуки — дворянский род.

Известные носители 
 Борсук, Анатолий Фёдорович (род. 1930) — советский генерал-полковник авиации.
 Борсук, Анжела Михайловна (род. 1967) — израильская шахматистка, международный мастер.
 Борсук, Кароль (1905—1982) — польский математик и педагог.
 Борсук, Леонид Иванович (род. 1949) — белорусский футбольный тренер.
 Борсук, Леонора Владимировна (род. 1949) — советская и белорусская нефтяница, депутат Верховного Совета СССР.
 Борсук, Людмила Леонидовна (род. 1952) — советская белорусская легкоатлетка.
 Борсук, Павел Афанасьевич (1922—2019) — российский учёный, лауреат Ленинской премии.

Топонимы 
 Борсук — река бассейна Чулыма
 Борсук — исчезнувшая деревня в Назаровском районе Красноярского края

См. также